Adam Possamai (né en 1970), sociologue et romancier belgo-australien
 Agnese Possamai (née en 1953), athlète italienne spécialiste du demi-fond
 Stéphanie Possamaï (née en 1980), judokate française